Het ATP-toernooi van Belgrado 2021 (met de officiële naam Belgrade Open) werd gespeeld van 23 tot en met 29 mei 2021. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van het Tennis Center Novak in de Servische hoofdstad Belgrado.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Belgrado
ATP-toernooi van Belgrado